Asterina trochiscus är en sjöstjärneart som först beskrevs av Anders Jahan Retzius 1805.  Asterina trochiscus ingår i släktet Asterina och familjen Asterinidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Sjöstjärnor
trochiscus